Майре́на-дель-Альхара́фе () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Севилья. Занимает площадь 17 км². Население — 41 510 человек (на 2010 год). Расстояние — 6 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Mairena del Aljarafe
 Página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
 

Города Севильи
Муниципалитеты Севильи